Příjmení Hedberg nosí více významných osobností:

 Anders Hedberg (* 1951) – švédský lední hokejista
 Johan Hedberg (* 1973) – švédský hokejový brankář
 Tor Hedberg (1862–1931) – švédský prozaik, dramatik a literární kritik

Externí odkazy